Ольха — многозначный термин.

Ботаника 
 Ольха́ () — род деревьев и кустарников семейства Берёзовые.
 Ольха — древесина различных видов деревьев рода Ольха.

Населённые пункты 
 Ольха —  деревня в Псковском районе Псковской области России.
 О́льха () — село в Романовском районе Житомирской области Украины.

Гидроним 
 Ольха — река в Новгородской области России, приток Мды.
 Ольха — другое название озера Зуевское в Себежском районе Псковской области России (бассейн Балтийского моря).

Вооружения 
 Ольха () — разрабатываемая украинская реактивная система залпового огня.

См. также 
 Олха (значения)